Alexander von Bülow ist der Name folgender Personen:

* Alexander von Bülow (Staatsminister) (1829–1901), deutscher Jurist und Staatsminister in Mecklenburg-Schwerin
  Alexander von Bülow (Jagdschriftsteller) (1883–1973), deutscher Jagdschriftsteller und Oberlandforstmeister in Mecklenburg